Il termine Rivolta di Gand può riferirsi a:

Rivolta di Gand (1379-1385) – ribellione della città di Gand contro il duca di Borgogna
Rivolta di Gand (1449-1453) – ribellione della città di Gand contro il duca di Borgogna
Rivolta di Gand (1539) – rivolta dei cittadini di Gand contro il regime dell'imperatore Carlo V